Plaatsen in Rusland
 Medvenka (Koersk) - nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Koersk
 Medvenka (district Kirejevski) - dorp in de oblast Toela
 Medvenka (gorodskoj okroeg Toela) - dorp in de oblast Toela

 Ook in Rusland
 Medvenka - rivier in de oblast Moskou, rechter zijrivier van de Moskva
 Medvenka, ook als Medvenski Kolodez - stortbeek in de oblast Koersk, linker zijrivier van de Polnaja in het stroomgebied van de Sejm